Ezen az oldalon a közeli csillagok listája található, a Naptól (Földtől) mért távolságuk növekvő sorrendjében; 5 parszek = 16,3 fényév távolságig. Ha egy csillagnak a látszólagos fényessége nagyobb, mint 6–6,5 magnitúdó, akkor tiszta égbolt esetén szabad szemmel is megfigyelhető. 5 parszek távolságig a csillagok kevesebb mint fele elég fényes ehhez. A csillag színképe felvilágosítást adhat a csillag színéről, és ezáltal fényességéről.

 Megjegyzések A fényévben mért pontos távolságot a közeli csillagok esetén a parallaxisból határozhatjuk meg, amit a következő  katalógusok tartalmaznak:

H – Hipparcos-katalógus
Y – Yale parallaxis katalógus / BSC5P - Bright Star Catalog (aktuális elnevezés)
S – Soderhjelm, 1999
T – Tinney, 1996
1 – nemrég felfedezett; a pontos távolság értéke bizonytalan

Kapcsolódó szócikkek 
 Közeli fényes csillagok listája
 Csillagászat
 Parallaxis
 Csillag
 Galaxisok listája
 Csillagászati rövidítések

Források 
 https://web.archive.org/web/20120513202710/http://www.chara.gsu.edu/RECONS/TOP100.posted.htm
 http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap010318.html
 http://www.solstation.com/stars.htm
 http://www.ucm.es/info/Astrof/invest/actividad/cool_NS.html

Jegyzetek

Csillagok
Asztrofizika
Csillagászati listák